Аксиньино — название населённых пунктов в России:

 Аксиньино — село в Одинцовском районе Московской области.
 Аксиньино — село в Ступинском районе Московской области.
 Аксиньино — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Аксиньино — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Аксиньино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Аксиньино — село в Венёвском районе Тульской области.

См. также 
 Аксиньина — деревня в Карачевском районе Брянской области.